Вирангу — австралийский язык, принадлежащий группе тура-юра юго-западной ветви семьи пама-ньюнга. Был распространён на территории племени вирангу к западу от полуострова Эйр в штате Южная Австралия.

По утверждениям аборигенов, название племени и языка «вирангу» происходит от сокращённого произношения словосочетания wirra-wonga, которое означает «небесная речь» (или, в другом переводе «райская речь»).

Язык вирангу вытеснялся соседним языком коката и английским языком, и к 1920 году почти вышел из употребления. Но к 1990-м годам несколько пожилых людей всё ещё помнили по крайней мере основной каркас языка. Люди более молодых поколений и подростки знали часть словарного запаса в разной степени. Современные аборигены вирангу перешли на английский язык и язык соседнего племени коката. Сёстры Глэдис и Дорин Миллер — последние носители языка вирангу. Совместно с профессором Мюльхауслером и Полом Монагеном в Университете Аделаиды они создали «Иллюстрированный словарь языка вирангу» и иллюстрированную книгу «Wardugu Wirn» о традиционной охоте на вомбатов. Планируется использовать эти книги для преподавания языка вирангу в школах, чтобы возродить язык.

Территория и диалекты 

Территория вирангу в прошлом располагалась по берегу от Уайт-Велл-Корнер до бухты Стрики-Бэй, вглубь берега — до Улдеа и до гор Голер, которые являются северной границей полуострова Эйр.

Пегги Брок писала про вирангу:

Вирангу <…> жили и дальше на восток вдоль берега, доходя на севере почти до города Улдеа. Но их территориальные границы не могут быть точно описаны, так как население не было оседлым в XIX—XX вв. и, скорее всего, не было таким и раньше.

Существовало, по меньшей мере, три диалекта вирангу:
 Диалект вомберри (вомбира) — около бухты Фоулерс Бэй;
 Диалект виранга от Фоулерс Бэй до бухты Стрики Бей;
 Диалект бонгола от Стрики Бей до города Порт-Линкольн.

Фонетика

Гласные 
Как и в большинстве других австралийских языков, вокализм в вирангу представлен тремя фонемами. Отсутствует фонематическое различие долгих и кратких гласных. В односложных словах гласные произносятся долго, в остальных случаях — кратко. Долгий гласный может сохраняться в односложном слове при прибавлении к нему аффиксов, а также сохраняется в заимствованных словах.

Согласные 
В вирангу имеется две р-образные фонемы: ретрофлексный аппроксимант /ɻ/ (как в английском), и дрожащий /r/ (как в русском). Отсутствует фонематическое различие между звонкими и глухими взрывными согласными, отсутствуют фрикативные. В слоге не встречаются консонантные кластеры.

Письменность 

Для записи языка вирангу исследователь Луиза Анна Херкус использовала латинский алфавит. По её мнению, взрывные согласные b, g, d в вирангу — звонкие или по крайней мере полузвонкие, поэтому эти звуки записываются звонкими буквами латинского алфавита. Для ретрофлексных согласных [ʈ], [ɳ], [ɭ] используются диграфы rd, rn, rl. Для палатальных согласных [c], [ɲ], [ʎ] используются диграфы dy, ny, ly. Дентальные согласные [t̪], [n̪], [l̪] записываются диграфами dh, nh, lh. Носовой согласный [ŋ] записываетя диграфом ng, в том случае если за ним следует g, пишется сочетание ngg. Если же надо записать идущие подряд звуки n и g, то такое сочетание записывается с разделительной точкой — n.g. Ретрофлексный аппроксимант [ɻ] записывается заглавной R или двойной rr, в отличие от дрожащего [r], который записывается как r. Вышедшие в 2005 году книги на языке вирангу использовали орфографию на основе системы Луизы Херкус.

Морфология 
По типу морфологической структуры вирангу является агглютинативным языком, как и все языки Австралии.
С точки зрения взаимоотношения между глаголом и существительным в вирангу присутствует эргативная конструкция, при которой объект переходного глагола стоит в абсолютиве, а субъект — в специальном эргативном падеже, дативная конструкция, при которой активный член предложения помещается в дательном падеже и локативная конструкция, при которой один из актантов оформляется номинативом а другой — одной из пространственных форм.

В языке вирангу два главных класса слов: имя и глагол. Кроме того, в вирангу есть развитая система местоимений (с двойственным числом) и неполная система числительных (только до числа 5).

Вирангу является суффигирующим языком, то есть языком, в котором отсутствуют префиксы, а все грамматические категории выражаются разными суффиксами. Множественное число выражается суффиксом [-muka], например [wijana-muka] — женщины. Слово «ребёнок» [kica] имеет специальную форму множественного числа [kicara] («дети»), но и к этой форме может быть присоединён суффикс множественности [kicara-muka]. Суффикс [-maɳa] означает «полный», «богатый чем-то». Суффикс [-jutu] означает «без чего-то», «не иметь чего-то».

Эргатив 
Эргатив имеет окончание [-ŋu]. Это окончание кодирует субъект действия в высказывании при переходном глаголе.

Этим же окончанием выражается творительный падеж, в этом случае [-ŋu] обозначается орудие, инструмент, которым производится определённое действие.

Датив 
Датив, аллатив и посессив выражаются окончанием [-ku].
Пример использования дательного падежа:

Аллатив — падежная форма, выражающая конечный пункт действия.

Посессив это падеж, указывающий на принадлежность некоего объекта субъекту, стоящему в данном падеже.

Локатив 
Местный падеж показывает местонахождение предмета, обозначенного существительным. Выражается окончанием [-ŋa]. Если существительное само оканчивается на [ŋ], к нему прибавляется [-a].

Аблатив выражается окончанием [-ŋuni]. Это падеж, указывающий на исходный пункт траектории движения одного из участников ситуации (соответствует русским предлогам от, из, с)

Элатив — падеж описывающий «движение наружу» и происхождение («выйти из»). Маркер элатива [-piɳa] может формировать прилагательные и существительные.

Глагол 
Несколько часто использующихся глаголов в настоящем времени имеют не только полную форму, оканчивающуюся на [-ɳ], но и краткую форму: ŋal «есть, пить», pal «умирать», win «идти», n̪an «видеть», waɳ «падать», ɲin (ɲiɳ) «сидеть», pan «зажигать огонь».

В языке вирангу имеется пять времён глагола, при этом отмечено более редкое употребление плюсквамперфекта по сравнению с другими.

Глагол имеет следующие формы:

Числительные 
Характерной чертой австралийских языков является небольшое количество непроизводных числительных (обычно 3-4). В языке вирангу пять числительных, при этом слово для числа 5 употребляется для обозначения и большего числа предметов. В словарях указаны разные варианты для числительных 2, 3 и 5, это связано с различиями диалектов языка вирангу.

Местоимения 
В языке вирангу местоимения изменяются по трём лицам и трём числам, среди которых присутствует двойственное число. Местоимение «я» изменяется по падежам, оно имеет непереходную форму [ŋaji], эргативную форму [ŋat̪u] и дативную форму [ŋan̪a] («мне»). Местоимение «мы» имеет форму двойственного и множественного числа, форму «мы все» («большая группа») [ŋalili], а также формы, связанные с терминами родства, [ŋalt̪ulu kut̪ara] — «мы два брата или две сестры», [ŋalara] — «мы — бабушка и внук/внучка», [ŋalt̪ara] — «мы, несколько братьев и сестёр». Существует редкая вежливая форма местоимения ед. ч. «вы» — [cana] или [t̪ana].

Синтаксис 

В языке вирангу употребляется связка в предложениях без глагола. Эта связка может быть переведена как глагол «быть». С людьми и живыми существами употребляется глагол [ɲin] или [ɲiɳ], краткая форма глагола [ɲinaɳ], который означает «сидеть». С неживыми предметами употребляется глагол [ŋarpiɳ], означающий «лежать». Пример: [ŋat̪u n̪an ɲin] (я здесь), [kapi ŋarpiɳ] (вода есть).

Сложные предложения в вирангу могут образовываться последовательностью двух простых:

В предложении может использоваться слово [maranci], означающее невыполненное действие.

История изучения 
История изучения языка началась в 1845 году Эдвардом Джоном Эйром. Он записал список из 25 слов на языке вирангу.

Джордж Таплин в 1879 году составил 3 словаря вирангу, при этом он считал собранный материал тремя разными языками..

В 1885 году изучением вирангу занимался Эдвард Кёрр. Он собрал два списка слов, один содержал 102 слова, второй — 104.

Пастор Вибуш (Wiebusch) был первым миссионером в городе Кунибба, который выучил язык вирангу. Он был в Куниббе с 1901 по 1916 гг. и собрал словарь из примерно 500 слов, который хранится в Лютеранских архивах (официальный репозиторий исторических материалов, имеющих отношение к Лютеранской церкви Австралии).
В 1915 году 200 слов записал в Куниббе любитель-лингвист Джон МакКоннелл Блэк. Его записи отличались более точной передачей фонетики языка, по сравнению с более ранними. Кроме того, помимо слов он записал несколько фраз, откуда можно было получить представление о некоторых грамматических формах.

Норман Б. Тиндейл в 1925—1928 гг. записал, как произносит слова из словаря Роберт Лимб — носитель языка, который выучил его в детстве. Роберт Лимб знал язык на достаточном уровне и даже мог спеть две песни на вирангу. Тиндейл получил около 100 слов от Лимба, часть из них уже была известна из других источников. Среди собранного материала — несколько названий местности и имён аборигенов-вирангу, живших в Куниббе в 20-х годах.

Примерно в то же время Чарльз Салливан предоставил список из 100 слов, записанных с сильными искажениями под влиянием английской фонетики. Тем не менее, этот список имел ценность, так как содержал названия птиц на вирангу, эти названия были использованы в 1955 году в книге «Названия птиц на языках аборигенов Южной Австралии», написанной Гербертом Томасом Кондоном.

Начиная с 1993 года Луиза Анна Херкус несколько раз посетила Седуну для сбора информации о языке вирангу. В 1999 году она опубликовала грамматику языка вирангу.

Примечания

Ссылки 
 Marna Wirangu Wanggarn — блог о языке вирангу

Языки Австралии
Пама-ньюнгские языки
Вымирающие языки